San Donato ist der italienische Name von Heiligen mit dem Namen Donatus

San Donato bezeichnet folgende italienische Orte:

 San Donato di Lecce, eine Gemeinde in der Provinz Lecce
 San Donato di Ninea, eine Gemeinde in der Provinz Cosenza
 San Donato in Poggio, Ortsteil von Barberino Tavarnelle, Metropolitanstadt Florenz
 San Donato Val di Comino, eine Gemeinde in der Provinz Frosinone
 San Donà di Piave, eine Gemeinde in der Metropolitanstadt Venedig